Winston kan avse: 

 Winston (cigarettmärke) – ett amerikanskt cigarettmärke

Personer
 Winston (namn)

Förnamn
 Winston Churchill

Geografi

Storbritannien
 Winston, Durham, ort i England
 Winston, Suffolk, ort i England

USA
 Winston Field – flygplatsen i Snyder, Texas
 Winston, Oregon – stad i Douglas County i Oregon

Se även 
 Winston County, Alabama
 Winston County, Mississippi
 Winston-Salem, North Carolina